Киреевка — топоним и гидроним:

Казахстан 
 Киреевка — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 1998 г.

Россия 
 Киреевка — деревня в Сафакулевском районе Курганской области.
 Киреевка — деревня в Курском районе Курской области.
 Киреевка — село в Суджанском районе Курской области.
 Киреевка — деревня в Тербунском районе Липецкой области.
 Киреевка — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Киреевка — хутор в Октябрьском районе Ростовской области.
 Киреевка — река в Ступинском районе Московской области, левый приток реки Оки.
 Киреевка — до 1956 г. название города Киреевск Тульской области.

Украина 
 Киреевка — село Любарского района Житомирской области.
 Киреевка — село Сосницкого района Черниговской области.

См. также 

 Малая Киреевка
 Великая Киреевка
 Большая Киреевка